Jean-François Roger peut désigner :
 Jean-François Roger (1776-1842), homme politique, journaliste, poète et auteur dramatique français ;
 Jean-François Roger (1961-), percussionniste français ;
 Jean-François Roger (1955 à Vitré - 2006 à Rennes), poète, écrivain, critique, chroniqueur littéraire.

Voir aussi 
 Jean-François Rauger, critique de cinéma français